Em Portugal
 Igreja da Misericórdia (Angra do Heroísmo)
 Igreja da Misericórdia (Caminha)
 Igreja da Misericórdia (Faro)
 Igreja da Misericórdia (Ferreira do Alentejo)
 Igreja da Misericórdia (Leiria)
 Igreja da Misericórdia (Melgaço)
 Igreja da Misericórdia (Portalegre)
 Igreja da Misericórdia (Praia)
 Igreja da Misericórdia (Santa Cruz)
 Igreja da Misericórdia (Terena)
 Igreja da Misericórdia da Chamusca
 Igreja da Misericórdia da Pederneira
 Igreja da Misericórdia de Alcoutim
 Igreja da Misericórdia de Alegrete
 Igreja da Misericórdia de Algodres
 Igreja da Misericórdia de Aljezur
 Igreja da Misericórdia de Beja
 Igreja da Misericórdia de Benavente
 Igreja da Misericórdia de Braga
 Igreja da Misericórdia de Castro Marim
 Igreja da Misericórdia de Castro Verde
 Igreja da Misericórdia de Chaves
 Igreja da Misericórdia de Colos
 Igreja da Misericórdia de Constância
 Igreja da Misericórdia de Entradas
 Igreja da Misericórdia de Esposende
 Igreja da Misericórdia de Fão
 Igreja da Misericórdia de Monchique
 Igreja da Misericórdia de Montemor-o-Velho
 Igreja da Misericórdia de Odemira
 Igreja da Misericórdia de Palmela
 Igreja da Misericórdia de Pinhel
 Igreja da Misericórdia de Ponte de Lima
 Igreja da Misericórdia de Proença-a-Velha
 Igreja da Misericórdia de Santa Maria da Feira
 Igreja da Misericórdia de Santarém
 Igreja da Misericórdia de Silves
 Igreja da Misericórdia de Tavira
 Igreja da Misericórdia de Tentúgal
 Igreja da Misericórdia de Torres Novas
 Igreja da Misericórdia de Viseu
 Igreja da Misericórdia de Évora
 Igreja da Misericórdia do Fundão
 Igreja da Misericórdia do Porto

Ver também
 Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, uma desambiguação
 Igreja da Santa Casa da Misericórdia

Ligações externas 
Património Arquitectónico – Igrejas de Misericórdia

Misericordia, Igreja